Гаетано Гандольфі (1734—1802)батько, італійський художник доби пізнього бароко і рококо. Болонська школа.
 Мауро Гандольфі (1764—1834), син Гаетано Гандольфі, італійський художник доби класицизму.
 Убальдо Гандольфі (1728—1781), італійський художник 18 століття, брат Гаетано Гандольфі .
 Шість братів Гандольфі, що стали другорядними художниками.
 Демокріто Гандольфі (1797—1874) італійський скульптор 19 ст., учень скульптора Антоніо Канова (1757—1822).
 Етторе Гандольфі (1862—1931) — італійський оперний співак (бас), російський і радянський вокальний педагог, професор Київської та Московської консерваторій.
Італійські прізвища